Uhřice est un toponyme qui peut désigner :

Uhřice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Uhřice, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Uhřice, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín ;
 Uhřice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie